Boris Vukčević, calciatore tedesco.
Dušan Vukčević, cestista serbo.
Milan Vukčević, scacchista, compositore di scacchi e ingegnere jugoslavo naturalizzato statunitense.
Miloš Vukčević, cestista montenegrino.
Radomir Vukčević, ex-calciatore jugoslavo.
Risto Vukčević, politico montenegrino.
Simon Vukčević, calciatore montenegrino.
Vojislav Vukčević, politico serbo.
Žarko Vukčević, ex-calciatore jugoslavo.